|-
| 135601 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135602 - || || 17 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135603 - || || 29 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135604 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135605 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135606 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135607 - || || 9 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 135608 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135609 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135610 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135611 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135612 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135613 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135614 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135615 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135616 - || || 9 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 135617 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135618 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135619 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135620 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135621 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135622 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135623 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135624 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135625 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135626 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135627 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135628 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135629 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135630 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135631 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135632 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135633 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135634 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135635 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135636 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135637 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135638 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135639 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135640 - || || 8 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135641 - || || 6 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135642 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135643 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135644 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135645 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135646 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135647 - || || 16 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135648 - || || 16 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135649 - || || 17 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135650 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135651 - || || 1 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135652 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135653 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135654 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135655 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135656 - || || 7 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135657 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135658 - || || 12 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135659 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135660 - || || 12 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135661 - || || 10 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135662 - || || 19 de juny, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 135663 - || || 5 de juliol, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 135664 - || || 3 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135665 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135666 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135667 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135668 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135669 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135670 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135671 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135672 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135673 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135674 - || || 15 de juliol, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 135675 - || || 9 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135676 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135677 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135678 - || || 15 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135679 - || || 14 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135680 - || || 5 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135681 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135682 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135683 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135684 - || || 18 de juliol, 2002 || Needville || Needville
|-
| 135685 - || || 20 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135686 - || || 18 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135687 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135688 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135689 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135690 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135691 - || || 22 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135692 - || || 30 de juliol, 2002 || Haleakala || A. Lowe
|-
| 135693 - || || 23 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135694 - || || 21 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135695 - || 2002 PK || 1 d'agost, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 135696 - || || 4 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135697 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135698 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135699 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135700 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
5